El Campeonato de Fútbol Femenino Regional de Asturias es la categoría de fútbol regional femenino en Asturias, constituyendo el cuarto nivel de competición de la liga española de fútbol femenino. Es la categoría inmediatamente inferior a la Primera Nacional Femenina de España y la primera y única categoría autonómica. Hasta la temporada 2019-20, en la que se disputó la primera edición de la Primera Nacional, era el tercer nivel, por lo que se ascendía a Segunda División. Es una categoría no profesional. Se disputa desde 1996.

Formato 
Se juega en modo liga. La liga se disputa a 2 vueltas. Cada victoria suma 3 puntos, cada empate 1 y la derrota cero puntos. El equipo que más puntos obtenga gana la liga. Se compitió en un grupo único hasta la temporada 2019-20, en la que se formaron dos grupos.

Palmarés

Equipos 2019-20 
La temporada 2019-20 estará formada por 21 equipos en dos grupos.

Grupo 1

Grupo 2

Referencias

Enlaces externos 
 Federación Asturiana de Fútbol

Campeonato de Fútbol Femenino Regional de Asturias